101 dalmatinac, roman Dodia Smitha iz. 1956.
 101 dalmatinac, animirani film iz 1961. iz Disneyjevog studija
 101 dalmatinac, film iz 1996.
 101 dalmatinac, animirana televizijska serija iz 1997.
 102 dalmatinca, film iz 2000. i nastavak filma iz 1996.
 101 dalmatinac 2: Pecova avantura u Londonu, animirani film iz 2003. i nastavak animiranog filma iz 1961.